

Anno 
 1879 – (MDCCCLXXIX in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1879 a.C.

Matematica 
 1879 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1879 Broederstroom – asteroide della fascia principale del sistema solare